Дарлово:

 Дарлово — город в Польше, входит в Западно-Поморское воеводство, Славенский повят.
 Дарлово — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Славенский повят, Западно-Поморское воеводство.